Children of the Forest – film del 1912 diretto da Lewin Fitzhamon
 Children of the Forest – film del 1913 diretto da David Kirkland
 Children of the Forest – film del 2011 diretto da Mayuri Panse